W Rumunii
 Dorobanți – gmina w okręgu Arad
 Dorobanți – wieś w okręgu Arad, w gminie Dorobanți
 Dorobanți – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Nicșeni